Amage är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Anders Johan Malmgren 1866. Amage ingår i familjen Ampharetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar